Штат Флорида, що на півдні США, поділяється на 67 округів (повітів, графств). Перші 2 округи з'явились в 1821 році — Ескамбіа на заході та Сент-Джонс на сході, розділені річкою Апалачикола.

Повіти

Посилання 

Флорида